Cimaung (Cikeusal)
 Cimaung (Cimaung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing